Sapino puede referirse a:
El nombre común de la planta Abies alba.
El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.